The Fast and the Furious puede referirse a:

The Fast and the Furious, franquicia cinematográfica estadounidense de películas de acción de 2001-presente.
The Fast and the Furious, primera película de la franquicia, del año 2001.